María de Hohenzollern-Sigmaringen (en alemán, Marie von Hohenzollern-Sigmaringen; Sigmaringen, 17 de noviembre de 1845-Bruselas, 26 de noviembre de 1912) fue una princesa de Hohenzollern-Sigmaringen con el tratamiento de Alteza Serenísima, que contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Bélgica, conde de Flandes, y fue madre del rey Alberto I de Bélgica.

Primeros años de vida 

Era la hija menor del príncipe soberano Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen y de la princesa Josefina de Baden. Era nieta por línea materna del gran duque soberano Carlos II de Baden y de Estefanía de Beauharnais, princesa de Francia.

En 1849, el príncipe Carlos Antonio cedió la soberanía del principado de Hohenzollern-Sigmaringen a sus primos, los reyes de Prusia, a cambio de una renta vitalicia para los miembros de la familia principesca. La familia de la princesa María se instaló en Berlín, donde el príncipe Carlos Antonio fue nombrado primer ministro en 1858. En 1869, los príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen asumieron la soberanía de los príncipes de Hohenzollern-Hechingen y se convirtieron en príncipes de Hohenzollern.

Matrimonio y descendencia 
En 1867, la princesa María se casó en Berlín con el príncipe Felipe de Bélgica, hijo del rey Leopoldo I de Bélgica y de la princesa Luisa María de Orleans. La pareja tuvo cinco hijos:

 Balduino (Bruselas, 3 de junio de 1869-ibidem, 23 de enero de 1891).
 Enriqueta (Bruselas, 30 de noviembre de 1870-Sierre, 28 de marzo de 1948), se casó con el príncipe Manuel de Orleans, duque de Vendôme.
 Josefina María (Bruselas, 30 de noviembre de 1870-ibidem, 18 de enero de 1871).
 Josefina Carolina (Bruselas, 18 de octubre de 1872-Namur, 6 de enero de 1958), se casó con el príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern.
 Alberto I (Bruselas, 8 de abril de 1875-Marche-les-Dames, 17 de febrero de 1934), rey de Bélgica. Se casó con la duquesa Isabel Gabriela de Baviera.

Entre sus descendientes se encuentran los reyes Alberto II de Bélgica, Balduino de Bélgica, el gran duque Enrique de Luxemburgo, y el jefe de la casa real italiana, Víctor Manuel de Saboya.

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de Luisa. ()
 4 de febrero de 1872: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias 

Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Príncipes de Bélgica
Nobles de Bélgica del siglo XIX
Nobles de Bélgica del siglo XX
Fallecidos por neumonía
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Iglesia de Nuestra Señora de Laeken
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Damas de primera clase de la Orden de Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada